Województwo bydgoskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 Województwo pomorskie (1945–1950) ze stolicą w Bydgoszczy
 Województwo bydgoskie (1950–1975)
 Województwo bydgoskie (1975–1998)
 Województwo kujawsko-pomorskie – współczesne województwo z współstolicą w Bydgoszczy